Latijns-Amerikaanse schuldencrisis, jaren 80
 Kredietcrisis, 2008